WSD est un sigle qui peut désigner :
 World Serpent Distribution, un distributeur de musique
 Word Sense Disambiguation, ou en français, la désambiguisation lexicale, le problème consistant à chercher le sens d'un mot quand il en a plusieurs
 Web Services for Devices, une interface de programmation de Microsoft pour découvrir des équipements sur le réseau et qui s'appuie sur WS-Discovery
 Wasser- und Schifffahrtsdirektion Süd, une administration fédérale allemande